De schoot van moeder
Deel van het vrouwelijk lichaam ter plaatse van de schoot of baarmoeder